

Patronyme 
Ce nom est répandu dans la Loire, la Haute-Loire et les Alpes-Maritimes.
Il s'agit d'un toponyme, nom de diverses communes et de nombreux hameaux.
Un des sens du toponyme peut indiquer «le domaine de Cornelius» (nom latin).

variante 
 Corniglion.

Toponyme

Le Mont Cornillon, une colline de Liège qui a donné son nom à plusieurs lieux des environs dans le quartier d'Amercœur :
 Cornillon, un sous-quartier de la ville
 L'abbaye du Mont-Cornillon, une ancienne abbaye
 La léproserie de Cornillon, le nom initial de la cour des Prébendiers
 La gare de Cornillon, une ancienne halte de la ligne 40, de Liège à Visé



Communes 
 Cornillon est une commune française, située dans le département du Gard et la région Languedoc-Roussillon.
 Cornillon-Confoux est une commune française, située dans le département des Bouches-du-Rhône et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 Cornillon-en-Trièves est une commune française située dans le département de l'Isère et la région Rhône-Alpes.
 Cornillon-près-Fontanil ou Fontanil-Cornillon est une commune française, située dans le département de l'Isère et la région Rhône-Alpes.
 Cornillon-sur-l'Oule est une commune française, située dans le département de la Drôme et la région Rhône-Alpes.

Châteaux 
Plusieurs châteaux portent le nom de .

Rues et voies 
Il existe plusieurs voies du ou des cornillon(s) : place du Cornillon à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ; sentier des Cornillons à Villiers-le-Bel (95), rue Cornillon à Meaux (77), etc.

Cornillon est une commune haïtienne du département de l'Ouest. Elle est située à l'est de Port-au-Prince vers la frontière avec la République dominicaine.

Autres 

 Un cornillon est un os soudé à l'os frontal quelques semaines après la naissance, et qui forme la partie intérieure de la corne des ruminants.

Notes et références 

Homonymie de toponyme